San Nazzaro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Nazzaro (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza), 
 San Nazzaro, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Benevento, 
 San Nazzaro (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Parma),

Schweiz 

 San Nazzaro, Ticino, ort, 

Robotskapade Italienförgreningar